Altodigital.com Premier League Snooker 2000 проходила с 8 января по 6 мая 2000.   Состав участников: Стив Дэвис OBE, Марко Фу, Стивен Хендри MBE, Джон Хиггинс, Ронни О'Салливан, Джимми Уайт MBE, Марк Уильямс.

Круговой турнир 

8 января — Swansea Leisure Centre, Суонси, Уэльс

 Марк Уильямс 5:3 Стив Дэвис
 Джон Хиггинс 6:2 Джимми Уайт

9 января — Swansea Leisure Centre, Суонси, Уэльс

 Джон Хиггинс 5:3 Стив Дэвис
 Ронни О'Салливан 4:4 Джимми Уайт
 Стивен Хендри 4:4 Марк Уильямс

5 февраля — North Kesteven Leisure Centre, Линкольн, Линкольншир

 Стивен Хендри 7:1 Марко Фу
 Ронни О'Салливан 4:4 Марко Фу
 Стив Дэвис 4:4 Джимми Уайт

6 февраля — North Kesteven Leisure Centre, Линкольн, Линкольншир

 Джон Хиггинс 5:3 Марк Уильямс
 Ронни О'Салливан 5:3 Джон Хиггинс
 Стивен Хендри 5:3 Стив Дэвис

18 марта — Cleethorpes Leisure Centre, Клиторпс, Линкольншир

 Марк Уильямс 4:4 Ронни О'Салливан
 Стивен Хендри 5:3 Джимми Уайт

19 марта — Cleethorpes Leisure Centre, Клиторпс, Линкольншир

 Марко Фу 5:3 Джон Хиггинс
 Ронни О'Салливан 7:1 Стив Дэвис
 Марко Фу 5:3 Джимми Уайт

1 апреля — University of Stirling, Стерлинг , Шотландия

 Марк Уильямс 5:3 Марко Фу
 Джон Хиггинс 5:3 Стивен Хендри

2 апреля — University of Stirling, Стерлинг , Шотландия

 Марко Фу 6:2 Стив Дэвис
 Марк Уильямс 6:2 Джимми Уайт
 Стивен Хендри 6:2 Ронни О'Салливан

Турнирная таблица 

Если количество очков одинаково, берётся в расчёт количество выигранных и проигранных фреймов. Первые четверо выходят в плей-офф. Если у двух игроков одинаковые показатели, то позиция определяется по игре между собой. Если игра закончилась со счётом 4:4, выше будет тот, кто первым выиграл четвёртую партию.

Полуфиналы и финал 

5-6 мая — Charter Hall, Колчестер, Эссекс

Примечания 

Премьер-лига (снукер)
2000 год в снукере